De New York City Marathon 2014 werd gelopen op zondag 2 november 2014. Het was de 44e editie van deze marathon.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Keniaan Wilson Kipsang in 2:10.59. Hij werd gevolgd door Lelisa Desisa uit Ethiopië, die de laatste kilometer nog een aanval plaatste welke werd afgeslagen. Zijn landgenote Mary Keitany was het snelst bij de vrouwen en won in 2:25.07, op drie seconden gevolgd door haar landgenote Jemima Jelagat. Onder gunstiger omstandigheden was Keitany het jaar ervoor in Londen aanzienlijk sneller geweest (2:18.37).

Het evenement werd gesponsord door Tata Consultancy Services. Het was de grootste marathon ooit. Er waren 50.869 lopers van start gegaan, waarvan er 50.564 finishten. De gemiddelde finishtijd bedroeg 4:34.45.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Marathon van New York
New York City